El nombre de Ermita de San Roque es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a San Roque.

Advocación 
Principalmente:
 San Roque de Montpellier (c.1295-1327), santo católico francés - Festividad: 16 de agosto.
Excepcionalmente:
 San Roque González de Santa Cruz (1576-1628), mártir criollo rioplatense - Festividad: 16 de noviembre (Paraguay) y 17 de noviembre (Argentina);

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Portugalete (Vizcaya).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Medina del Campo (Valladolid).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Alfaro (La Rioja).
 Ermita de San Roque, ermita en el municipio de Alicante (Alicante).
 Ermita de San Roque, ermita en el municipio de Ateca (Zaragoza).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Blancas (Teruel).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Bonansa (Huesca).
 Ermita de San Roque, ermita en el municipio de Burgohondo (Ávila).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de La Cabeza de Béjar (Salamanca).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Callosa de Segura (Alicante).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Carcagente (Valencia).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Ceutí (Murcia).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Cóbreces (Cantabria).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Deva (Guipúzcoa).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de El Toro (Castellón).
 Ermita de San Roque, ermita de la localidad de Garachico (Tenerife).
 Ermita de San Roque, ermita de la localidad de Gismana (Ruente, Cantabria).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Jérica (Castellón).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Monforte del Cid (Alicante).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Otero de Herreros (Segovia).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de San Roque, (Cádiz).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Serón de Nágima (Soria).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Sorbas (Almería).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Sot de Chera (Valencia).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Sotoscueva (Burgos).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Torrebaja (Valencia).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Vallanca (Valencia).
 Ermita de San Roque, ermita en la localidad de Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
 Ermita de San Roque, ermita de la localidad de Vilopriu (Gerona).

pt:Ermida de São Roque